Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Lyncée frère d'Idas, Argonautes,
 Lyncée fils d'Égyptos, épargné par Hypermnestre son épouse, la Danaïde.
 Lyncée de Samos est un poète comique et grammairien grec du 
 Académie des Lyncéens, la plus ancienne académie scientifique d'Europe.